Trávníček, Travnicek, Travniczek oder Trawniczek ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Travnicek (* 1987), österreichische Schriftstellerin
 Jiří Trávníček, tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Josef Trávníček (auch Josef Travnicek, Joseph Trávníček, Josef Trauneck, Joseph Trauneck) (1898–1975), Musikant
 Pavel Trávníček (* 1950), tschechischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Zdeněk Trávníček (* 1968), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ein Alter Ego des österreichischen Nachkriegskabarettisten Helmut Qualtinger